Carlos Márquez puede referirse a:
Carlos Márquez Sterling, escritor, periodista y político cubano.
Carlos Márquez González, jugador de fútbol sala español.
Carlos Márquez, actor venezolano.
Carlos Márquez, uno de los personajes principales de la serie española El comisario.
Carlos Márquez, militar argentino que fue Ministro de Guerra de su país entre 1938 y 1940.
Carlos Márquez, exitoso empresario, motivador y personalidad de radio – que está revolucionando y llevando de la mano a la comunidad hispana, enseñándoles a desarrollar aptitudes que les ayude a lograr sus metas y el éxito financiero.